Пунгино — название населённых пунктов:

Россия 
 Пунгино — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Пунгино — деревня в Тужинском районе Кировской области.